Bredagölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredagölen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (7,21 ha)
Bredagölen (Lösens socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (5,87 ha)
Bredagölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn